Боке́ (, также ) — фамилия и топоним французского происхождения, а также термины японского происхождения:

Фамилия 
  — французская династия художников. К ней принадлежали:
  (1753—1794) — художница и пастелистка, подруга Виже-Лебрён; привратница Шато-де-ла-Мюэт, погибшая на гильотине.
  (1717—1814) — театральный художник, ученик Франсуа Буше, сотрудник Новерра.
  (1743—1833) — скульптор.
 Боке, Ален (род. 1946) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член Коммунистической партии.
  (1879—1947) — французский биолог и ветеринар.
 Боке, Поль (1868—1947) — французский художник-пейзажист, ученик Пьера Пюви де Шаванна. 
 Боке, Роже (1921—1994) — швейцарский футболист, игравший на позициях защитника и полузащитника.
 Боке, Селин Сайек (род. 1972) — турецкий политик.
 Боке, Эрик (род. 1957) — французский политик, сенатор Франции, член Коммунистической партии.

Топоним 
 Боке — административный регион на западе Гвинеи.
 Боке — город в Гвинее, административный центр одноимённой провинции.
 Боке — посёлок в Восточно-Казахстанской области, Казахстан.
 Боке — коммуна в департаменте Кальвадос, Франция.

Термин 
 Боке — термин в фотографии, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе.
 Бокэ и цуккоми ( — «не от мира сего») — роли в японском жанре мандзай, бокэ — амплуа человека, говорящего глупости и попадающего в разные неловкие ситуации.

См. также 
  ()